Mini-WM ist

 die umgangssprachliche Bezeichnung für den FIFA-Konföderationen-Pokal
 die deutsche Bezeichnung für ein 1980/1981 durchgeführtes Fußballturnier, siehe Mundialito
 die 1987–1995 ausgetragene Kleine Fußball-Weltmeisterschaft der Senioren, siehe Pelé-Cup